El término Biblioteca puede hacer referencia a varios artículos de Wikipedia:

Acepción principal 
 Biblioteca, inicialmente lugar donde se guardan libros, aunque este concepto se ha ampliado, para referirse también a las colecciones bibliográficas y audiovisuales.

Tipos de bibliotecas 
 Bibliotecas del Congreso:
 Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.
 Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina.
 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.
 Biblioteca del H. Congreso de la Unión (México).
 Biblioteca digital.
 Biblioteca Nacional.
 Biblioteca popular.
 Biblioteca pública.
 Bibliotecas Reales:
 Biblioteca Nacional de Suecia (Kungliga biblioteket).
 Biblioteca Real de Alejandría.
 Biblioteca Real de Bélgica (Koninklijke Bibliotheek België o Biblioteca Albertina -KBR-).
 Biblioteca Real de Dinamarca (Kongelige Bibliotek).
 Biblioteca Real de Francia, nombre con que se hizo pública en 1692, la biblioteca que durante el Imperio Napoleónico fue conocida como Biblioteca Nacional Imperial.
 Biblioteca Real de Turín (Biblioteca Reale di Torino).
 Biblioteca Real, Windsor (Royal Library).
 Biblioteca Real Neerlandesa (Koninklijke Bibliotheek -KB-).
 Real Biblioteca del Palacio Real de Madrid.
 Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.
 Real Biblioteca Pública da Corte, nombre con que en 1796 se fundó la biblioteca que hoy día es la Biblioteca Nacional de Portugal.

Colecciones 
 Biblioteca mitológica
 Biblioteca (Focio)

Bibliotecas por ubicación 
 Biblioteca Ambrosiana, en Milán, Italia (contiene la galería de arte conocida como Pinacoteca Ambrosiana).
 Biblioteca Azcárate, en León, Castilla y León, España.
 Biblioteca Bodleiana, en la Universidad de Oxford, Gran Bretaña.
 Biblioteca británica (The British Library).
 Biblioteca de Alejandría, antigua biblioteca ya desaparecida, en su época la más grande del mundo.
 Biblioteca de Cataluña, en España. 
 Biblioteca de Pérgamo, antigua biblioteca ya desaparecida, dependiente del Reino de Pérgamo, ubicado en la península de Anatolia.
 Biblioteca Laurenciana, Florencia, una de las más importantes de toda Italia.
 Biblioteca Luis Ángel Arango, barrio La Candelaria, en el centro de Bogotá, Colombia.
 Biblioteca Marciana, en Venecia, Italia.
 Biblioteca Presidencial de Gerald R. Ford, en Ann Arbor, estado de Míchigan, Estados Unidos.
 Biblioteca Pública de Valencia, principal biblioteca pública de la ciudad de Valencia, España.
 Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, biblioteca autonómica de la Comunidad Valenciana, España.
 Biblioteca Vaticana, en ciudad del Vaticano.
 Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, biblioteca española que reúne obras hispánicas en Internet.

Informática 
 Biblioteca (informática).
 Qt (biblioteca).
 Simple Network Library (biblioteca).

Miscelánea 
 Biblioteca, estación del sistema de transporte masivo de Bogotá, Colombia.

Enlaces externos